Landesfinanzschule bezeichnet folgende Einrichtungen
 Landesfinanzschule Bayern
 Landesfinanzschule Brandenburg
 Landesfinanzschule Edenkoben
 Landesfinanzschule NRW
 Landesfinanzschule Rotenburg